Tramwaje w Clinton – system komunikacji tramwajowej działający w mieście Clinton w stanie Iowa
 Tramwaje w Clinton – system komunikacji tramwajowej działający w mieście Clinton w stanie Oklahoma